Burcy (Calvados)
 Burcy (Sena e Marne)